Абдула Анатолій Борисович (* 1976) — український футбольний арбітр.
 Абдула Віталій Вікторович (* 1982) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Абдулла (прізвище)
 Абдаллах
Прізвища